Wakaba Higuchi (en , née le  à Tokyo) est une patineuse artistique japonaise.

Biographie

Carrière sportive 

Elle remporte la médaille d'argent lors des Championnats du monde 2018 à Milan.

Palmarès

Liens externes 
 

Patineuse artistique japonaise
Naissance en janvier 2001
Naissance à Tokyo
Étudiant de l'université Meiji
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillée de bronze olympique japonaise
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2022